Quissac est un toponyme qui peut désigner :

 Quissac (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Quissac (Lot), commune française  du département du Lot, en région Occitanie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France